Die Saison 2011/12 war die 16. Saison der 2. Bundesliga im Hallenhockey der Herren.

Abschlusstabelle 
Legende:

Aufstieg 
Aus der Regionalliga stiegen auf: TTK Sachsenwald (Nord), TSV Zehlendorf 88 (Ost), HC Ludwigsburg (Süd), Bonner THV (West).

Quellen 
 hockey.de → Bundesliga Halle 11/12

2011
Hockey 2011
Hockey 2012